MRF steht als Abkürzung für:
 Madras Rubber Factory, indischer Reifenhersteller
 Magneto Rheological Finishing, siehe Magnetorheologisches Polieren
 Magnetorheologische Flüssigkeit
 Marfa Municipal Airport in Marfa, Texas (IATA-Code)
 Markov Random Field, ein statistisches Modell
 Mesenzephale Retikuläre Formation, siehe Formatio reticularis
 Military Reaction Force, eine Sondereinheit der britischen Streitkräfte in Nordirland
 Mini-Rock-Festival, ein jährlich stattfindendes Rockfestival
 Multimedia Resource Function, Bestandteil des IP Multimedia Subsystem (IMS) zum Einspielen von Telefon-Ruftönen und Ansagen 
 Myelin Gene Regulatory Factor, ein vermuteter Transkriptionsfaktor

MRF